Příjmení Tuttle nese více různých osobností:

 Horace Parnell Tuttle (1837–1923) – americký astronom
 Lisa Tuttle (* 1952) – americká spisovatelka
 Richard Tuttle (* 1941) – americký sochař a kreslíř

Externí odkazy